Cerkev Marijinega obiskanja je ime več cerkva:

 Cerkev Marijinega obiskanja, Ljubljana
 Cerkev Marijinega obiskanja, Markovci